El término palacio ducal o Ducal o también Palacio del Duque, puede referirse a:

 en España:

 Palacio del Conde-Duque en Olivares;
 Palacio Ducal de Fernán Núñez;
 Palacio Ducal de Gandía;
 Palacio Ducal de Lerma;
 Palacio Ducal de Medinaceli;
 Palacio Ducal de Pastrana;
 Palacio del Duque del Parque;
 Palacio del Duque de Uceda, también conocido como palacio del Marqués de Salamanca o palacio de Medinaceli, edificio desaparecido de Madrid, que se encontraba en la plaza de Colón;
 Palacio de la Duquesa de Almodóvar
 Palacio de la Duquesa de Medina de las Torres.
 Palacio de los Duques de Alba (Palacio del Duque de Liria en Madrid y otros);
 Palacio de los Duques del Infantado;
 Palacio de los Duque de Estrada;
 Palacio de los Duques de Feria (Zafra);
 Palacio del Duque de Elduayen
 Palacio de los Duques de Hijar;
 Palacio de los Duques de Goyeneche;
 Palacio de los Duques de Liria
 Palacio de los Duques de Medinaceli (Cogolludo), en Cogolludo (Guadalajara);
 Palacio de los Duques de Medinaceli, en Geldo (provincia de Castellón);
 Palacio de los Duques de Medinaceli, en Madrid (precisamente donde se encuentra el Hotel Palace);
 Palacio de los Duques de Medinaceli, en Montilla (Córdoba;
 Palacio de los Duques de Medina Sidonia, (Sanlúcar de Barrameda, Cádiz);
 Palacio de los Duques de Santoña;:

 en Francia:
 Palacio de los duques de Borgoña en Dijon;
 Palacio de los Duques de Normandía;
 Palacio de los Duques de Anjou;
 Palacio ducal de Nancy, antiguo palacio de los duques de Lorena;
 Palacio ducal de Nevers.

 en Italia:
 Palacio Ducal (Alvito);
 Palacio Ducal (Andria);
 Palacio Ducal (Bivona);
 Palacio Ducal (Carpi);
 Palacio Ducal (Colorno);
 Palacio Ducal (Fragneto Monforte);
 Palacio Ducal de Génova;
 Palacio Ducal (Gubbio);
 Palacio Ducal (Ischia di Castro);
 Palacio Ducal (Lucques);
 Palacio Ducal (Mantua);
 Palacio Ducal (Massa);
 Palacio Ducal (Mercatello sul Metauro);
 Palacio Ducal (Módena);
 Palacio Ducal (Parme);
 Palacio Ducal (Pesaro);
 Palacio Ducal (Sassari);
 Palacio Ducal (Sassuolo);
 Palacio Ducal (Urbania);
 Palacio Ducal de Urbino;
 Palacio Ducal de Venecia;
 Palacio Ducal (Vigevano).

 en Alemania:
 Palacio Ducal de Possenhofen.

 en Portugal:
 Palacio Ducal de Vila Viçosa.

 en Luxemburgo:

 Palacio Gran Ducal de Luxemburgo.